Кельман, Беньямин (род. 1998) — финский футболист.
 Кельман, Вениамин Моисеевич (1915—2008) — советский физик-экспериментатор.
 Кельман, Дмитрий Иванович (род. 1940) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Кельман, Михаэль (1927-2005) - австрийский театральный и кинорежиссёр, отец писателя Даниэля Кельмана
 Кельман, Даниэль (род. 1975) — австрийский и немецкий писатель.

См. также 
 Кальман